Frank Baum kan avse
 Frank Baum (fotbollsspelare) (född 1956), östtysk fotbollsspelare
 L. Frank Baum (1856–1919), amerikansk journalist och författare